Az Allsvenskan 1980-as szezonja volt a bajnokság ötvenhatodik kiírása. A bajnokságban 14 csapat vett részt, a győztes az Östers IF lett. Ez volt a klub harmadik bajnoki címe.

Végeredmény

Források 
 RSSSF

Allsvenskan szezonok
Sved